Dieß bezeichnet:
 Dieß (Pöttmes), Weiler und Ortsteil des Marktes Pöttmes im Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern

Dieß ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf Dieß (1925–1964), deutscher Maler

Siehe auch:
 Dies
 Diess